El Patagónico puede referirse a:
 El Patagónico, un medio digital chileno
 El Patagónico, un periódico argentino